Wulkan – twór geologiczny
 Wulkan – rzymski bóg
 Wulkan – hipotetyczna planeta submerkurialna

Filmy 
 Wulkan – film z 1926 roku
 Wulkan – film z 1950 roku
 Wulkan – film z 1997 roku
 Wulkan – film z 1999 roku
 Wulkan – film z 2004 roku
 Wulkan – film z 2009 roku
 Wulkan – film z 2011 roku
 Wulkan – film z 2018 roku

Inne 
 Wulkan – instytucja kultury w Hawrze, we Francji

Zobacz też 
 Jak wulkan – singel zespołu muzycznego Volver z 2010 roku